Дми́тров — город в Московской области России. Центр и крупнейший населённый пункт Дмитровского городского округа. Город воинской славы (с октября 2008 года). Население —  чел. ().

Расположение 
Дмитров находится в 65 км к северу от центра Москвы (в 50 км от МКАД), на пересечении автодорог: ,  и . 

В городе располагается железнодорожная станция Дмитров Савёловского направления. Железнодорожный узел; двухпутная дорога на юг (Москва), однопутные — на север (Дубна и Кимры) и на восток (Александров).

Раньше был грузовой порт на канале имени Москвы.

Город располагается на холмах Клинско-Дмитровской возвышенности и в долине реки Яхромы. На северо-западе города по Яхромской пойме начинается Верхневолжская низменность.

История

Ранняя история 
До существования города в X—XI веках на возвышенном (сухом) месте находился славянский посёлок. Раскопки 2001—2003 годов, произведённые Подмосковной археологической экспедицией Института археологии РАН, обнаружили возвышенный останец возле старицы реки Яхромы и различные предметы быта на его территории. Наиболее ранние находки относились к X веку. В дальнейшем, в середине XII века при строительстве валов на месте уже существующих укреплений, в территорию Дмитровского кремля попадают и заболоченные участки, примыкающие с севера.

Согласно летописи, город основан в 1154 году князем Юрием Долгоруким в долине реки Яхромы на месте ранее существовавшего здесь славянского поселения и назван в честь своего новорожденного сына Всеволода, впоследствии прозванного «Большое Гнездо». По обычаю того времени при крещении Всеволод получил второе имя — Дмитрий в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, почитаемого на Руси, это имя и получил город.

«В лето 6663 (от сотворения Мира) родился князю Юрию сын Дмитрей, бе бо тогда в полюдье на реке на Яхроме, и со княгинею и заложи град во имя сына своего и нарече и Дмитров, а сына нарече Всеволодом».

В 1181 году упоминается в летописи как город, представляющий собой укреплённый пункт на западной окраине Владимиро-Суздальской земли. Дмитров имел не только стратегическое значение в качестве пограничной крепости, но и экономическое. Отсюда по рекам Яхроме и Сестре шёл водный путь в верховья Волги, по суше город был связан с верховьями Клязьмы, откуда товары могли быть доставлены во Владимир. Однако полностью реализовать себя торговый путь по Яхроме и Сестре смог лишь в XV—XVI веках, связав с Волгой уже не Владимир, а Москву, что было обусловлено по большей части политической нестабильностью в регионе, ликвидированной лишь после объединения Руси.

В 1180 году во время войны Святослава Всеволодовича со Всеволодом Большое Гнездо Дмитров был сожжён черниговским князем. Вскоре он оправился от разорения и к 1214 году это уже был большой город с предместьями, и принадлежал Ярославу Всеволодовичу. Тогда к нему подошёл с набранным в Москве войском сын Всеволода Владимир. Взять город не удалось, более того, во время отступления неприятеля дмитровцы разбили один из его отрядов.

Центр удельного княжества 

Город неоднократно менял своих хозяев. Во время нападения Владимира он с окрестностями входил в состав небольшого Переяславского удельного княжества с центром в городе Переяславль-Залесский, входившего в состав Владимиро-Суздальского великого княжества. Около 1247 образовалось Галицко-Дмитровское княжество, затем, между 1280, когда в летописи сообщается о смерти князя Галицкого и Дмитровского Давида Константиновича и 1334, когда упоминаются князья Борис Дмитровский и Фёдор Галицкий, Галицко-Дмитровское княжество распадается и образуется самостоятельное Дмитровское княжество.

В течение XIII века город дважды (в 1238 Батый, 1293 Тудан) был разграблен монголо-татарами. В 1300 году в Дмитрове состоялся съезд четырёх ведущих князей Северо-Восточной Руси (Андрей Александрович Владимирский, Даниил Александрович Московский, Иван Дмитриевич Переяславский и Михаил Ярославич Тверской). в 1382 году город сожжён Тохтамышем, последний раз степной набег затронул город в 1408 (Едигей).

В 1364 Дмитровское княжество вошло в состав Московского, и титул князя Дмитровского сохранялся за сыновьями Великого князя. В 1372 году город осаждал, пожёг городской посад и взял с него выкуп Михаил, князь Тверской. Наивысшего расцвета город достиг в первой половине XVI веке при князе Юрии (правил в 1505—1533), втором сыне Ивана III. Именно в это время возводится Успенский собор и начинается каменное строительство в Борисоглебском монастыре. Герберштейн сообщает о том, что торговые связи дмитровских купцов достигали Каспия, через Дмитров проходил торговый путь на север, куда поставлялся хлеб и откуда в Москву везли пушнину, соль и ценных охотничьих птиц. Дмитровской торговле покровительствовала высшая княжеская власть, например, в 1489 году именно здесь селят купцов из завоёванной Вятки.

В Куликовской битве участвовали дмитровские дружина и ополчение, разные летописи упоминают от 20 до 25 погибших в битве «бояр дмитровских».

В XV—XVI веках вокруг центра Дмитрова сформировались городские слободы, заселённые ремесленным людом и купцами: Берёзовская, Спасская, Пятницкая, Никитская, Ильинская (или Юрьевская) и Васильевская, Конюшенная слобода за рекой Яхромой, принадлежавшая Конюшенному приказу. Также Борисоглебская монастырская слобода с хозяйственными постройками. К городу непосредственно примыкало дворцовое село Подлипичье.

Упадок 
В 1565 году после разделения царём Иваном Грозным Русского государства на опричнину и земщину город вошёл в состав последней.

В 1569 году дмитровский князь Владимир Андреевич казнён, оказавшись последним удельным князем на Руси, а город был передан в опричнину. В это время Русь была ввергнута в тяжелейший кризис, сказавшийся и на дмитровской торговле. Генрих фон Штаден, в 1560—1570-х годах, описывая в «Записках о Московии» путь в Москву по Шексне, Волге и др. рекам через Углич и Дмитров, отмечал, что города эти запустели. 

12 января 1610 года в городе укрепились отступившие от стен Троице-Сергиева монастыря отряды Яна Сапеги (см. Троицкая осада). В феврале против них выступил Михаил Скопин-Шуйский, он победил Сапегу в полевом сражении и освободил бы Дмитров, но город удержали союзные полякам донские казаки. Сапега, однако, не задержался в Дмитрове — дождавшись прибытия из-за Волги отрядов с припасами, он отошёл к Волоколамску, а Скопин-Шуйский, сняв таким образом блокаду Москвы, торжественно вступил в столицу.

Польское разорение сказывалось ещё долго. Уничтоженные Сапегой деревянные укрепления больше не восстанавливались, тем более что и потребность в них отпала. В 1624 году в городе жили лишь 127 человек в более чем 100 дворах. Ещё сотня дворов стояла пуста. Однако уже через 25 лет население возросло в 10 раз, но так и не достигло показателя вековой давности. Возрождение старого речного торгового пути началось только с основанием Санкт-Петербурга, хотя ещё в конце XVII века он использовался для доставки к царскому столу в особых судах живой рыбы с Волги.

Уездный город 

Дмитров является центром Дмитровского уезда, который, помимо территории современного Дмитровского района, включал также территории Сергиево-Посадского района и Талдомского района. 

В 1781 году в числе многих русских городов Дмитров получает герб.

В XVIII—XIX веках Дмитров оставался в основном торговым городом. Доля купечества здесь достигала 10—15 %, в то время как в среднем по стране купцов было около 1,3 % от городского населения. К концу XVIII века начинается новое оживление в местной торговле, что сказывается на развитии Дмитрова. Возобновляется каменное строительство, перестраиваются старые деревянные церкви, в 1784 город получает регулярный план застройки.

Отечественная война 1812 года почти не нанесла городу урона. 10 октября (28 сентября н.ст.) 1812 года Дмитров занял французский отряд, но, узнав о приближении русских войск из Клина, вскоре оставил город без боя.

Любопытно, что «визитной карточкой» города, как и в Туле, были пряники, а также и баранки. В частности, во время визита в 1858 Александра II вместо традиционных хлеба-соли гостю поднесли печатный пряник. В музеях ещё сохранились доски-формы для традиционных дмитровских пряников «разгоня».

Во второй половине XIX века после строительства Николаевской железной дороги Москва-Санкт-Петербург через Клин (1851) и Московско-Ярославской железной дороги через Сергиев Посад (1869) Дмитров, оставаясь административным центром, оказывается в относительно невыгодном экономическом положении, значение старой речной торговли сходит на нет, население сокращается, хотя уезд в целом считался одним из наиболее промышленно развитых в губернии наряду с Богородским и Московским.

Из этого состояния город отчасти вывела постройка железной дороги Москва-Савёлово (1900). Дорогу провели прямо через город. При строительстве засыпали старое русло реки Яхромы (Нетёку).

Ко времени Первой мировой войны начинается рост населения и промышленности. В частности, чугунолитейный завод Галкина получил заказ на изготовление ряда деталей экспериментального Царь-танка, испытанного вскоре на полигоне близ деревни Очево Дмитровского уезда.
Развитию экономических связей в уезде способствовало создание в 1915 г. Союза дмитровских кооперативов.

Большевистско-советский период 

После Февральской революции 1917 года власть в стране и уезде сосредоточилась в руках кадетов, октябристов, меньшевиков и эсеров. Представителем Временного правительства в уезде был назначен князь Гагарин, начальником милиции — октябрист помещик Грузинов.
В уезде формируется 2 органа власти: Комитет общественных организаций и Совет рабочих депутатов.

10—15 марта 1917 года прошли выборы Совета рабочих депутатов. В составе 2 большевика, большинство меньшевики и эсеры, а в социальном — врачи, агрономы, юристы, а также рабочие. Председателем его стала врач Дмитровской больницы Н. С. Корженевская. В уездный совет крестьянских депутатов избрано 104 человека.

Июль 1917 года. На собрании представителей местных партийных организаций в Дмитрове избран первый уездный комитет РСДРП (большевиков) из представителей фабричных ячеек в составе трёх человек — В. В. Минина (председатель), А. И. Бокарева, М. С. Михайлина.

Сентябрь 1917 года. В уезде создан штаб Красной Гвардии. Образован уездный военно-революционный комитет (ВРК). Председателем назначается А. И. Ржанов. Меньшевики и эсеры в противовес создают свой Комитет общественной безопасности, который возглавил кадет В. П. Каверин.

В ночь с 3 на 4 ноября красногвардейский отряд Бутырского района Москвы под руководством Торгованова, отряды с Икши и Яхромы захватывают власть в Дмитровском уезде (занимают вокзал, почту, телеграф и помещение уездной милиции). На заседании ВРК было принято воззвание к населению Дмитрова и уезда.

1918 год. 7—8 января 1-й объединённый уездный съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выборы Исполкома. Председатель — Д. К. Ковалкин, секретарь — И. В. Минин. Утверждение состава уездного Совета народных комиссаров.

Постановлением 2-го уездного съезда Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 23 января 1918 г. были распущены земская и городская управы, после чего начал функционировать городской совет.

Катастрофичность продовольственного вопроса в городе нарастала по мере усиления натурализации экономики, прямого продуктообмена и других мер политики военного коммунизма, к которой большевики приступили с лета 1918 г.
Пытаясь оттянуть голод, городской Совет по постановлению уездного продовольственного комитета решает прекратить выдачу хлеба и муки лицам 1-й категории (всё население города было разделено на 3 категории в зависимости от социально-классовой принадлежности), куда относились имущие слои города.
В списке за февраль 1918 г. значится 87 человек, среди которых известные в прошлом люди Дмитрова: князь М. А. Гагарин, графиня О. Д. Милютина, городской глава А. И. Полянинов, городской староста Л. А. Елизаров и др.

6 августа 1918 г. Реорганизация Дмитровского городского Совета в Комитет бедноты по решению уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Это означало на деле усиление чрезвычайных революционных органов взамен представительских после введения продовольственной диктатуры.

11 августа 1918 г. в Дмитровском уезде случилось восстание местных жителей против попытки дополнительного изъятия имущества силами тройки чекистов и отряда красноармейцев в селе Рогачёво. Возмущённые решением местного Комитета бедноты о дополнительном изъятии зерна и продовольствия, жители Рогачёва и его окрестностей напали на прибывший сюда продотряд. Были убиты 6 красногвардейцев (красноармейцев). На следующий день в Рогачёво прибыл из Дмитрова отряд красноармейцев, а затем отряд латышских стрелков из Москвы. В ходе зачистки несколько зачинщиков восстания были схвачены и расстреляны; их тела, находящиеся на Соборной площади с. Рогачёво, до сих пор не захоронены.
Прах красноармейцев, погибших 11 августа, был перевезён в Дмитров и захоронен в сквере по улице Загорской. На этом месте был поставлен обелиск с красной звездой и 4 памятными досками с записями о шести героях-мучениках, погибших в борьбе с кулаками.

В 2005 году при проведении работ в сквере старый памятник, ставший историческим свидетельством времён Гражданской войны, разобрали, а на его месте поставили объект с не читаемыми буквами. В 2016 г. на гранитной плите установили памятную доску с восстановленными фамилиями захороненных бойцов.

10 февраля 1921 г. — проводы с гробом тела П. А. Кропоткина, скончавшегося в ночь с 7 на 8 февраля.

1929 г. Образование Дмитровского района, в который вошли 7 волостей бывшего Дмитровского уезда Московской губернии и ряд населённых пунктов Сергиевского и Клинского уездов. В 1930 г. волости как административные единицы ликвидированы. Впоследствии границы района неоднократно менялись. Наиболее существенная из этих перемен — разделение в 1935 г. территории района на два: собственно Дмитровский и Коммунистический с центром в Рогачёве.

В городе переименованы улицы: Минина (в честь старейшего большевика Дмитрова — В. В. Минина, бывшая Валовая), Семенюка (бывшая 1-я Борисоглебская), Кропоткинская (Дворянская), Почтовая (Пятницкая), Профессиональная (Кашинская), Водопроводная (Спасская), затем переименованная в Пушкинскую, Костинская (Борисоглебская) — затем Лиры Никольской, Загорская (Троицкая), Советская (часть Московской), Советская площадь (Верхнеторговая).

В честь крестьянского писателя С. П. Подъячева названа одна из улиц Дмитрова.

Строительство канала Москва-Волга. Дмитлаг. Индустриализация 

10 апреля 1932 года Президиум ВЦИК постановил «Включить в черту г. Дмитрова, Дмитровского района, селения: Подлипичье, Шпилёво и Подлипичью слободу с их земельными угодьями».

15 июня 1931 года Постановление Пленума ЦК ВКП (б) о строительстве канала Москва — Волга.
1 июня 1932 года. СНК СССР рассмотрел и утвердил дмитровский вариант направления трассы канала. Создание Управления Москва-Волгострой и Дмитлага ОГПУ (с 1934 г. — НКВД). Строительство канала велось силами заключённых.

В 1932 году в связи с началом строительства канала руководство Дмитлага решило приспособить под свои нужды Борисоглебский монастырь, где с 1926 г. размещался музей и архив. Типография уездного исполкома также передана Дмитлагу. В новопостроенном здании на Московской улице печатались различные издания управления Москва-Волгостроя и Дмитлага.

Сентябрь 1934 года. Завершение работ на 1 опытном километре канала между Дмитровом и Яхромой.

На месте Дома Культуры Дмитровского экскаваторного завода (ДЭЗ), что на улице Большевистской, до конца 1950-х годов стоял одноэтажный клуб «Дмитлага» (сейчас ДК «Современник»). Сохранился сквер вокруг ДК и ограда.
В 1933 году его привезли в разобранном виде после окончания строительства Беломоро-Балтийского канала. В клубе проходили агитация советских писателей за перевоспитание трудом заключённых и собрания передовиков ДмитЛага.
Рядом соседствует красивое здание Дмитровских электросетей управления канала имени Москвы, которое было построено в период прокладки канала.

Численность ДмитЛага, по переписи на 1 января 1933 г., встречающаяся в разных источниках, составила 1 миллион 200 тысяч заключённых.

Инженерный состав и вольнонаёмные жили, в основном, в Дмитрове, а лагеря с заключёнными расположились вдоль всей трассы канала. Население города выросло очень значительно (в 3 раза), и жилья не хватало. В то время этот район города жители называли просто — ДмитЛаг. Старожилы Дмитрова хорошо помнят так называемый «городок» с улицами: Большевистская, Чекистская, Комсомольская, Пионерская, Инженерная (деревянные 2-этажные бараки для технических работников), Энергетическая, Шлюзовая.

17 апреля 1937 года, — заполнение водой всей трассы канала Москва-Волга. 1 мая. Прибытие в Дмитров по каналу первой флотилии судов с Волги. 15 июля. Открытие первой постоянной навигации по каналу. В 1947 году, в связи с 800-летием Москвы, канал Москва-Волга переименован в канал имени Москвы.

Канал был проложен прямо по городской территории. При прокладке канала изолированным оказалось Заречье, почти исключённое из хозяйственной жизни города, и исчезли находившиеся на трассе канала целые кварталы исторической части Дмитрова между рекой Яхромой и её старым руслом (Нетекой). Были снесены Всехсвятская церковь, Преображенская церковь (также Никитская церковь) на Никитской улице (сейчас Луговая) и церковь Василия Великого (церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Нетеке).

Дома, расположенные на территории прокладываемого канала, были перенесены на бывшие колхозные земли с образованием Горьковского посёлка. Посёлок получил название в честь известного писателя и деятеля А. М. Горького, неоднократно посещавшего и выступавшего на различных мероприятиях на строительстве канала Волга-Москва.

В 1938 году после завершения строительства канала из Дмитлага был выделен «ИТЛ Дмитровского механического завода». На котором работали заключённые до августа 1940 года. С 1940 года — Дмитровский завод фрезерных станков (ДЗФС). Посёлок ДЗФС в дальнейшем стал частью города Дмитрова.

После постройки канала агитационно-производственная база Дмитлага распалась на несколько предприятий, которые были переименованы и переданы в Наркоматы промышленности: ФГБУ «Канал имени Москвы», Гравийно-песчаный завод № 24, Дмитровский завод фрезерных станков, Фабрика офсетной печати № 2, грузовая железнодорожная станция Каналстрой и Дмитровский экскаваторный завод.

Стройка дала импульс промышленному развитию города и района. Также очередной подъём города также связан с возрождением водного пути на север.

Также в результате стройки появились посёлок Каналстрой, улицы Волгостроевская, Волжская.

На въезде в Дмитров с юга на западном берегу канала 17 июля 1997 г. (в год 60-летия строительства, по инициативе администрации города) в память о погибших заключённых на строительстве канала был поставлен стальной 13-метровый памятный крест.

Май 1941 года. Объявление Яхромской поймы «народной стройкой». Начало широких работ по освоению поймы было прервано войной и возобновлено в 1958—1959 гг.

Военный и послевоенный период 

В ноябре 1941 года эвакуация Дмитровского экскаваторного завода в Тюмень. Дмитровская трикотажная (перчаточная) фабрика эвакуируется в город Советск Кировской области. Дмитровский завод фрезерных станков переходит на выпуск продукции военного назначения.

26—27 ноября 1941 года в районе Дмитрова развернулось наступление немецко-фашистских войск, развернувшихся на Перемиловской высоте, являющихся частью Битвы за Москву к югу от Дмитрова.

Им удалось форсировать канал и закрепиться на высоте, но 29 ноября они были выбиты оттуда Первой ударной армией генерал-лейтенанта Кузнецова В. И., находившегося в Дмитрове. От Дмитрова действовал бронепоезд № 73 НКВД под командованием капитана Малышева, дмитровский строительный батальон.
После этого началось контрнаступление Красной армии. К 11 декабря весь Дмитровский район был освобождён от захватчиков.

В 1940-е годы строительство на северо-восточной окраине города Финского посёлка силами военнопленных.

В 1952 году в Дмитрове получает прописку строительный Мостопоезд № 422, который затем получает название Мостоотряд-90. Предприятие возводит в городе и районе множество важных объектов.

В 1950-е годы новый рост жилищного строительства. Предприятия строили двухэтажные кирпичные дома для своих рабочих. Дмитровская перчаточная фабрика у вокзала по улице Московской, ДЗФС на севере города (посёлок ДЗФС), ДЭЗ — по Большевистскому переулку, Завод мостовых железно-бетонных конструкций (МЖБК) — по улице Инженерной.

В 1959 году выделение из Орудьевского сельского совета в черту Дмитрова поселка Каналстрой и посёлка Завода железобетонных конструкций.

В 1962 году из посёлка переносится в центр города фабрика «Юность», на её основе создаётся крупное швейное предприятие по изготовлению детской одежды.

В 1963 году Мособлисполкомом утверждается новый генеральный план Дмитрова, согласно которому обновляется старый город и запланировано широкомасштабное строительство на новых территориях. В этом же году были заселены первые дома нового микрорайона Космонавтов.

В 1972 году строительство Дмитровского опытного завода алюминиевой консервной ленты в Северной промзоне (бывшие посёлок Каналстрой и посёлок Теплоизоляционных изделий), на котором впервые в стране была получена алюминиевая лента для пищевой промышленности.

В 1960-е—1980-е годы город был застроен многоквартирными панельными домами производства Дмитровского домостроительного комбината и приобрёл основные черты современного облика.

Архитектурный ансамбль дореволюционного города сохранился внутри кремля и на торговой площади, а также вокруг вала и за железной дорогой в виде «частного сектора» (бывшие слободы Дмитрова).

Новейшая история

Главой города (района) был назначен, а затем выбран В. В. Гаврилов, находившийся на посту главы Дмитровского муниципального района с 1991 по 2017 год.

В 1990-х годах начало строительство нового микрорайона. Помимо жилых зданий в нём были впервые построены: ледовый дворец, современный плавательный бассейн, парк «Экстрим». Строится Дом детского творчества «Радуга». В честь дмитровчанки, олимпийской чемпионки Алины Макаренко, создаётся сквер. В дальнейшем Спортивный комплекс расширяется добавлением ещё одной ледовой хоккейной площадки и центром фигурного катания и кёрлинга.

Дмитров получает новое современное лицо. Город и район становятся центром зимних видов спорта в Московской области.

К 850-летию города (2004 год) была проведена масштабная кампания по благоустройству и развитию города.
В 2005 году Дмитров занял первое место во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» в категории «До 100 тыс. жителей».
30 октября 2008 года Дмитрову было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Климат 
Согласно климатическому районированию России, Дмитров находится в атлантико-континентальной европейской (лесной) области умеренного климатического пояса.

Метеорологическое наблюдение осуществляет Дмитровская метеостанция с 1897 года.

Население

Городская символика 

20 декабря 1781 Дмитров получил герб, разработанный герольдмейстером Волковым. Он был представлен в виде щита, разделённого пополам. В верхней части изображён герб Московской губернии Георгий Победоносец, поражающий копьём дракона, а в нижней части — 4 короны на горностаевом поле в память о княжеском съезде 1301 года.

16 марта 1883 года был утверждён другой вариант герба Дмитрова, разработанный Б. Кёне и просуществовавший до 1917. 4 короны на горностаевом поле заняли весь щит, герб губернии переместился в «вольную часть» — верхний левый угол. Щит увенчан серебряной башенной короною о трёх зубцах. За щитом два накрест положенных золотых молотка, соединённых Александровской лентою.

22 января 1991 герб 1781 года был восстановлен в качестве герба района.

Достопримечательности

Архитектурный комплекс Дмитровского кремля 

Дмитровский кремль обнесён земляными укреплениями, овальными в плане и представляющими собой вал высотой до 15 м и длиной 960 м. До 1610 по его гребню шли рубленые бревенчатые стены с 10 башнями, из которых две (Егорьевская на юго-востоке и Никольская на северо-западе) были проездными. Третий проход внутрь укреплений появился лишь во второй половине XIX века. Вал был окружён рвом с подъёмными мостами — в наши дни существует лишь небольшой южный участок рва, восстановленный в 1980-е годы и не заполненный водой. Во время Смуты деревянные укрепления были сожжены и больше не возобновлялись. Никольские ворота были воссозданы в 2004 году по проекту архитектора И. Ю. Коровина, но 20 апреля 2007 года сгорели. Через несколько месяцев они были восстановлены, но 15 мая 2010 года сгорели опять и были снова восстановлены. Они стоят и по сей день.

В 1933—1934 в результате археологических исследований на городище обнаружены остатки деревянных срубных жилищ XII века, кузница, сыродутный горн, лавка. В 2001—2003 на территории кремля проводились раскопки Института археологии РАН под руководством А. В. Энговатовой, в ходе которых было установлено существование там поселения (по-видимому, не укреплённого) начиная с X века.

Архитектурной доминантой кремля является Успенский собор, построенный между 1509 и 1533 и неоднократно подвергавшийся переделкам, в результате которых в 1841 он приобрёл 9 глав и пирамидальную композицию. В соборе находится пятиярусный иконостас конца XVII века с иконами XV—XIX вв; в систему наружного декора введены три уникальных для древнерусской пластики монументальных изразцовых барельефа XVI века.

Рядом располагается административный комплекс, здания которого (присутственные места, служебные флигели, тюрьма) строились в разное время с 1810 по 1830-е годы. Гораздо позже к нему была добавлена тюремная Елизаветинская церковь (1898, архитектор С. К. Родионов, построена на средства фабрикантов Ляминых) в русском стиле, интерпретирующем формы XVII века.

Также в границах укреплений находится гимназия (1876, перестроена и расширена С. К. Родионовым в 1915), дворянское собрание и церковно-приходская школа. Возле проезда Никольских ворот в 1868 на средства горожан в ознаменование чудесного спасения Александра II от покушения на него в 1866 построена часовня св. Александра Невского в эклектичном «тоновском» стиле. Несколько зданий XIX века находится к юго-западу от кремля. Среди них выделяется гостиница Суходаева (1872), где сейчас размещается администрация района. За ней по улице Советской — бывшая Спасская церковь (см. ниже), перестроенная в советское время и ныне занятая службами администрации Дмитровского района.

Архитектурный комплекс Борисоглебского монастыря 

Известен с 1472 года. Древнейшим зданием на территории монастыря является собор Бориса и Глеба (построен до 1537). Датировка по фрагменту намогильной плиты с датой 1537г, вставленной в кладку северной апсиды (около 1840 года) ошибочна. Вероятнее всего, собор был построен в середине XVI века, возможно, как вклад царя Ивана Грозного «по душе» своего уморённого голодом дяди Юрия Ивановича. В конце XVII века в монастыре начинается активное строительство: в 1685—1689 сооружается 4-метровая ограда с 4 угловыми башенками. В стены встроены комплекс Святых ворот с Никольской церковью (1672—1687), братские кельи (конец XVII века) и духовное правление (1902, архитектор П. А. Ушаков), за стенами — настоятельский корпус первой половины XIX века.

C 1926 в монастыре размещался местный краеведческий музей, позже перевезённый в Успенский собор. С 1932 в нём расположилось Управление строительства канала Москва-Волга и Дмитлага, во время войны монастырь занимала воинская часть, после — различные организации и квартиры. В 1993 году монастырь передан РПЦ и сейчас полностью восстановлен.

Церкви 

 Казанская церковь, построенная в 1735 в усадьбе Подлипичье (улица Подлипичье, дома 4, 6) (см. ниже) перестроена в 1770-е годы П. П. Хитрово. В 1880-е годы П. М. Самаринов расширил северный придел. Современная настенная живопись сделана в 1907 году, иконостас — в 1867; иконы XVI—XVII и XIX веков.
 Введенская церковь в Конюшенной слободе (Заречье, Старо-Рогачёвская улица, дом 47) построена в 1763—1768 на средства купцов Ф. К. Макарова, А. И. и И. А. Толчёновых. В 1786 (возможно, по проекту Н. П. Осипова) построена колокольня, увеличенная в 1832. В отличной сохранности интерьер конца XVIII и стенная роспись 1788 года.
 Троице-Тихвинская церковь (Пушкинская улица, дом 17) построена в 1795—1801 на средства купцов Г. И. Лошкина и А. С. Фуфаева по образцу Никитской церкви Владимира.
 Сретенская церковь (Профессиональная улица, дом 65) в Берёзовской слободе на берегу речки Березовец. Построена в 1814 на средства купцов Большакова и Короваева в честь победы русских войск над Наполеоном. В 1883 по проекту архитектора С. К. Родионова вместо прежней сооружена массивная эклектичная колокольня. Настенная роспись, внутренняя отделка и иконостас — новейшие, 1990-х годов.
 Ильинская церковь (Старо-Яхромская улица, дом 1). Построена из кирпича на средства прихожан. Заложена в 1778 году, окончена в 1783 году. Колокольня была пристроена позднее. Памятник архитектуры в стиле «барокко» с характерной для Дмитрова местной трактовкой художественных форм. В юго-восточном углу церковного участка находится небольшая кирпичная сторожка постройки девятнадцатого века.
 Спасская церковь (Советская улица, дом 12). Строилась прихожанами с 1767 по 1773 годы на месте упразднённого в 1764 году Пятницкого девичьего монастыря. Церковь была построена в стиле «барокко», типичного для дмитровского строительства третьей четверти восемнадцатого века. Храм имел два придела, которые были освящены в честь Рождества Богородицы и великомученицы Параскевы Пятницы. По этому приделу весь храм в народе обычно называли Пятницким. В начале 1930-х гг. церковь закрыли, сломали колокольню и купол. Часть церковных икон XV—XVI веков была передана в Дмитровский историко-художественный музей и в Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. В 1944 году пленными немцами сделана южная пристройка к зданию, впоследствии была добавлена северная пристройка. В бывшем храме в настоящее время обосновались разные учреждения и лишь общие контуры здания напоминают о его былом назначении.
 Церковь Всех Святых на Всехсвятском кладбище. Построена на средства прихожан в середине 2000 годов вместо существовавшей ранее деревянной кладбищенской церкви, возведённый в 1868 на средства настоятеля Симонова монастыря архимандрита Евстафия (Романовского) и снесённой в 1930-х годах при прокладке канала имени Москвы.
 Часовня Святого Александра Невского (Торговая площадь, дом 12). Сооружена на средства жителей Дмитрова в 1868 году по проекту архитектора В. О. Грудзина. Построена в русском стиле. Кирпичный оштукатуренный восьмигранник, увенчанный килевидными кокошниками и высокой шатровой кровлей, характерный образец «тоновской» архитектуры. Была закрыта после революции, открыта в 1993, отремонтирована. Внутреннее убранство отсутствует.
 Тюремная Елизаветинская церковь (см. выше).

Городская застройка XVIII — начала XX веков 
В Дмитрове до начала массового строительства 1960-х годов преобладала деревянная усадебная застройка. И сейчас пригороды и некоторые центральные кварталы Дмитрова — это одно-двухэтажные частные дома с садами, сохраняющие историческую городскую среду.

В городе сохранились образцы деревянной застройки XIX — начала XX века, среди них:
 Дом купца и городского головы Возничихина (1-я четверть XIX века). В нём в 1837 останавливался В. А. Жуковский со своим воспитанником, будущим императором Александром II. Уже после восшествия на престол Александр приезжал сюда снова в 1858.
 Дом Клятовых (1822) в стиле деревянного классицизма, находится на углу Загорской и Кропоткинской улиц (Сергиевской и Дворянской до революции).
 Дом купца Новосёлова (1842) в стиле ампир; расположен возле дома Клятовых.
 Дом купцов Фуфаевых (1840-е — 1850-е годы) на углу Пушкинской ул. и ул. Семенюка представляет собой наиболее характерный пример жилой застройки Дмитрова XIX века.

Широкое распространение на рубеже XIX и XX веков получил деревянный модерн, представленный следующими зданиями:

 Дом местного предводителя дворянства графа М. А. Олсуфьева, председателя дмитровской земской управы (1896). В нём провёл последние годы жизни (1918—1921) П. А. Кропоткин, о чём сообщает установленная в 1924 году памятная доска. Сейчас в доме, оказавшемся в окружении современных многоэтажных зданий, расположен дом-музей П. А. Кропоткина.
 Дом графини О. Д. Милютиной (около 1900), дочери военного министра Д. А. Милютина. Расположен на Загорской улице.
 Дом князя Вадбольского (начало XX века) на ул. Лиры Никольской.
 Дом купца Рыбакова (начало XX века) неподалёку от дома Возничихина на Рогачёвской улице.
 и др.

Одним из наиболее ранних образцов сохранившейся жилой каменной застройки является дом купца Титова в стиле классицизма. Точная дата его постройки неизвестна, но он уже показан на плане Дмитрова 1800 года. Во второй половине XIX века дом принадлежал городскому голове А. П. Емельянову. Находится между рекой Яхрома и каналом.

За рекой Яхрома (Заречье) располагалась усадьба хлеботорговцев Толчёновых, купцов первой гильдии А. И. и И. А. Толчёновых. От неё сохранился дом (1785—1788, возможно, по проекту Н. П. Осипова), флигель (1774) и остатки сада. Усадьба была продана в 1796 купцу первой гильдии И. А. Тугаринову (отчего стала известна как «Тугаринов дом»), в 1840-х годах принадлежала М. А. Архангельской, после пришла в упадок, была перестроена, однако в 1968—1974 дом и флигель восстановлены в первоначальном виде под руководством Л. А. Беловой. В окрестностях усадьбы расположена построенная Тугариновым в первой четверти XIX века богадельня (Тугариновская богадельня).

В 1930-х годы вошла в черту города другая усадьба — Подлипичье. Она была основана ещё в XVII веке дьяком Григорием Пятово, с 1685 по конец XVIII века принадлежала дворянскому роду Хитрово, в середине XIX века Н. А. Пономарёвой, в 1890—1917 фабрикантам Ляминым, владельцам Покровской мануфактуры, после революции перешла в собственность Товарищества Покровской мануфактуры. Планировка усадьбы утрачена — сохранились лишь дом (вторая половина XVIII века, неоднократно перестраивался в XIX и XX веках) и Казанская церковь (1735).

Следует отметить также здание вокзала, построенное, по разным данным, в 1887 или 1900 годах.

Новые достопримечательности 

Во время масштабной кампании по благоустройству города, развернувшейся в канун празднования его 850-летия, облик Дмитрова заметно изменился. В числе прочего были установлены памятники и скульптуры, среди которых:
 Памятник Юрию Долгорукому (2001, скульптор В. М. Церковников) у южного входа в кремль
 Памятник Кириллу и Мефодию (2004, скульптор А. И. Рукавишников, архитектор Р. В. Нарский) у Успенского собора
 Памятник П. А. Кропоткину (2004, скульптор А. И. Рукавишников) и скульптурная композиция, изображающая дмитровчан разных сословий и эпох на ул. Кропоткинской (2003, скульптор А. Караулов, архитектор Г. Гуляева)
 Памятник Борису и Глебу у стен монастыря (2006, скульптор А. И. Рукавишников) — уникальный тем, что на одном пьедестале расположены две конные фигуры

Запущены фонтаны:
 Фонтан «Лилия» (2004, по проекту А. И. Рукавишникова)
 Фонтан «Ожидание» (2003, скульптор А. И. Рукавишников, архитектор Р. В. Нарский)
 Каскад фонтанов на центральной площади
 Стела-фонтан, посвящённая индустриализации района, в связи со строительством канала им. Москвы в 1932—1937 годах (2000-е, автор Б. Ф. Хазов)
 и др.

На первоначальном месте расположения монумента-танка Т-34, установленного в память о сражавшихся здесь во время Великой Отечественной войны солдатах, в центре города 8 ноября 2001 года зажжён Вечный огонь (архитектор Р. Нарский, скульптор А. Шитов). Сам танк перевезён на окраину Дмитрова, где были остановлены немецко-фашистские войска. В 2001 была открыта «Аллея славы» (архитекторы Н. Потапова, И. Смирнова, Г. Гуляева) с посаженными в честь почётных горожан каштанами.

В 2004 году Государственным Банком России была выпущена в обращение коллекционная биметаллическая монета «Дмитров» номиналом 10 рублей из серии «Древние города России». На реверсе монеты — изображение Успенского собора Дмитровского Кремля на фоне панорамы города, выше — герб города Дмитрова.

В 2012 году Государственным Банком России была выпущена в обращение коллекционная монета «Дмитров» номиналом 10 рублей из серии «Города воинской славы». На реверсе монеты — изображение герба города Дмитрова.

Гостиницы города 
В Дмитрове есть несколько гостиниц:
 Отель «Четыре Короны»
 Гостиница «Кристалл»
 Отель «Princess Frog»

Культура, средства массовой информации 
В Дмитрове действуют несколько публичных библиотек:
 Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека
 Дмитровская городская библиотека № 4 (мкр. Махалина)
 Дмитровская городская библиотека № 5 (ул. Большевистская)
 Дмитровская городская библиотека № 6 (мкр. ДЗФС)
 Дмитровская библиотека православной культуры (ул. Космонавтов)
В городе имеются дома культуры:
 РДК «Созвездие»
 ДК «Содружество» (бывший ДК «ДЗФС»)
 ДК «Современник» (бывший ДК «ДЭЗ»)
Телевидение:
 Студия местного телевидения «Вечерний Дмитров»
 Интернет-телевидение «Dmitrov.ru»

Газеты:
 «Всё для Вас Дмитров»
 «Дмитровские известия»
 «Север Подмосковья». Первый номер вышел 28 февраля 1998 года
 «Дмитровский вестник»
 «Весь Дмитров»
 «Выход в город»
 «Спорт — Тур» Спортивно-туристическое издание.
 «Тень»

В городе действуют два муниципальных театра, основанных в 1992 году:
 Дмитровский драматический театр «Большое гнездо». В 1995 стал одним из учредителей ассоциации муниципальных театров и является постоянным участником фестивалей этой ассоциации.
 Городской детский музыкальный театр «Колесо».
 Дмитровский «Образцовый» театр-студия «Арлекин», основанный в 1990 году. В 2005 году стал лауреатом Московского областного фестиваля — конкурса любительских театров.

Творческие коллективы:
 Ансамбль народной музыки "Дмитровские рожечники"

Музеи 
 Музей-заповедник «Дмитровский кремль» — один из старейших и крупнейших музеев Подмосковья. Основан как краеведческий музей 13 августа 1918 при участии П. А. Кропоткина; первым его директором стал М. Н. Тихомиров. Располагался на территории Борисоглебского монастыря, с 1933 — в Успенском соборе. В 2002 основная экспозиция переехала оттуда в новый выставочный центр (проект ПБ «АТТИК», авторы: архитекторы Н. Потапова, И. Смирнова), помимо которого, музею принадлежат ещё 9 зданий. В 2005 году посещаемость музея составила 58 000 человек, в нём имеется архив, научная библиотека, ведётся исследовательская деятельность;
 Дом-музей П. А. Кропоткина;
 «Дом-музей Серафима (Звездинского)».

Здравоохранение 

Государственные учреждения здравоохранения
 Дмитровская городская больница
 Дмитровская городская стоматологическая поликлиника
 Дмитровская станция скорой медицинской помощи
 Дмитровский центр медицинской профилактики

Негосударственные учреждения здравоохранения
 Медицинский центр «Инвитро»
 Стоматологическая клиника «Практика»
 Медицинская лаборатория «Гемотест»

Образование 
В 2005 году гимназия «Дмитров» была признана абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Лучшие школы России».

В 2011 году сдан в эксплуатацию Дом детского творчества «Радуга».

В городе функционируют 10 общеобразовательных школ, 2 гимназии.

Средне-специальные образовательные учреждения города и района:
 Дмитровский рыбопромышленный колледж (пос. Рыбное)
 Дмитровский индустриально-промышленный техникум (бывшее ПУ № 20)
 Дмитровский государственный политехнический колледж,
 Дмитровское медицинское училище
 Яхромский аграрный колледж (пос. Новосиньково)
А также филиалы ВУЗов:
 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,
 Московский государственный технический университет "МАМИ",
 Московский государственный университет приборостроения и информатики,
 Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (филиал ДИНО)
 Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства,
 Российский государственный гуманитарный университет,
 Российский государственный торгово-экономический университет,
 Современная гуманитарная академия,
 Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина (посёлок Новосиньково)
 Астраханский государственный технический университет (посёлок Рыбное).

Связь 
В городе услуги связи и интернета представляют следующие операторы:
 Билайн
 Мегафон
 МТС
 Теле2
 Линк (Link)
 Йота
 Ростелеком
 Нэт Бай Нэт Холдинг

Спорт 

Стадионы: «Авангард», «Локомотив», «Торпедо». Ледовый Дворец, парк «Экстрим», Центр фигурного катания и кёрлинга, бассейны «Дельфин» и «Бриз», фитнес-центр «Олимпик». В 2002—2009 гг. в городе существовал хоккейный клуб «Дмитров», который выступал в ВХЛ. Также, в сезонах 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2016/17 в городе выступала молодёжная команда хоккейного клуба «Дмитров». Футбольный клуб «Дмитров» в настоящее время выступает только в молодёжных детско-юношеских турнирах, в 2008—2009 гг. выступал во втором дивизионе.

В Ледовом Дворце играет свои домашние игры женский хоккейный клуб «Торнадо» (Дмитров), девятикратный чемпион России. Шестикратный обладатель серебряных медалей. Трёхкратный обладатель Challenge Cup. Четырёхкратный победитель Czech Womens Cup. Четырёхкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов. Серебряный призёр Кубка Европейских чемпионов.

Дмитров является центром воздухоплавания, в городе ежегодно проводятся соревнования тепловых аэростатов за Международный Кубок Губернатора Московской области, проводились чемпионаты России. В 2004 администрация района заказала аэростат «Дмитров-850», обладающий объёмом 4250 м³ и являющийся самым большим в России.

Транспорт 

В Москву ежедневно с железнодорожной станции Дмитров отправляются около 50 электропоездов, из прибывающих со стороны Москвы примерно 15 следуют до Дубны, 10 до Савёлово, 5 до Талдома, по 4 до Орудьево и Костино. В Дмитрове делает остановку экспресс Москва-Дубна, поезд Москва-Рыбинск не останавливается.

В городе имеется автовокзал. Осуществляется автобусное сообщение с близлежащими населёнными пунктами (Икша, Яхрома, Рогачёво, Орудьево, Рыбное, Ларёво, Костино и др.) и с более отдалёнными: Москвой (метро Алтуфьево, порядка 20 автобусов в день), Дубной, Сергиевым Посадом и Хотьково, имеются и внутригородские маршруты. Многие из них дублируются маршрутными такси.

Экономика 

В городе функционируют следующие крупные непроизводственные предприятия:
 «Автоколонна № 1784» филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» (пассажироперевозки)
 «Мостоотряд-90» филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ»
 ОАО «Дмитровский автодор»
 ООО «Облнерудпром»
 ООО "ТФ «Пять звёзд» (Сеть продуктовых магазинов)
 ООО «Дмитров-эко» (Вывоз отходов, уборка, ремонт)
 ООО «ЭКО-ЖИЛКОМ» (Утилизация и переработка отходов)
 ООО «Дмитровтеплосервис» (котельные города и района)

Промышленность 
 ФГУП «Дмитровский экскаваторный завод»
 ПАО «ДОЗАКЛ»
 ООО «КЖБИ»
 ПАО «Дмитровский завод МЖБК»
 ЗАО «Дмитровский молочный завод»
 ПАО «Дмитровский трикотаж»
 ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки»
 ЗАО «Дмитровский деревообрабатывающий завод»
 ООО «Дмитровский завод фрезерных станков»
 ООО «Дмитровский завод РТИ» (с. Внуково
 ООО «Дмитровский стеклотарный завод» (с. Борисово
 ООО «Дмитровский белковый комбинат» (д. Поддубки)
 ООО «Дмитровское УПП» (предприятие Всероссийского Общества Слепых)
 ООО «Алюмет» (д. Шелепино)
 АО «ДАРЗ»
 ООО «Альфа-Силтэк»
 ООО «Дёке Экстружн»
 ООО «Завод Северный кабель»
 ООО «Дмитров — Кабель»
 ООО «Завод КвантКабель»
 ЗАО «Зелёная дубрава»
 ООО «Гофра-Дмитров»
 Мясокомбинат «Дымов»
 Мебельная фабрика «Ладья»

Города-побратимы 

  Озимо, Италия
  Бытом, Польша

Галерея

См. также

Примечания

Литература 
 Города Подмосковья. Кн. 2. — М.: Московский рабочий, 1980. — 608 с., ил. — 35 000 экз.
 Курышев И. Н., Гальченко В. В., Попов Н. Н., Хохлов Р. Ф. Дмитровский край, Дмитров, изд. «Стрелец», 1993.
 Милонов Н. П. Дмитровское городище (Кремль города Дмитрова) // Советская археология. Сб. т. 4, М. — Л., 1937.
 Никитин А. В. К характеристике материалов раскопок в Дмитрове (1933—1934 гг.) // Древности Московского Кремля. Материалы и исследования по археологии СССР. Материалы и исследования по археологии Москвы, т. IV, № 167, М.: Наука, 1971.
 Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. Вып. 1 — М.: Стройиздат, 1999.
 Соловьёв С. М. История России с древнейших времён (Дмитров упомянут: том 2, гл. 6; том 3, гл. 2-7; том 4; том 8, гл. 6).
 Сунгуров Р. Дмитровский кремль // Литературная газета, № 38-39 (6139)
 Тихомиров М. Н. Средневековая Москва в XIV—XV веках, Издательство Московского университета, 1957 (раздел «Дмитров и пути на север»)
 Голицын С. М. Записки беспогонника. — М.: Русскій Міръ, 2010. — 608 с. — С. 124—137 (Дмитров). — (О доблестях, о подвигах, о славе…). — ISBN 978-5-89577-123-5.

Ссылки 

 Сайт Администрации Дмитровского муниципального района
 

 
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города, названные в честь людей
Золотое кольцо России
Населённые пункты Дмитровского городского округа